«Матери Шико Хавьера» () —драма режиссёра Глаубера Филхо. Мировая премьера: 1 апреля 2011 года.

Сюжет 
Фильм рассказывает историю трёх матерей: Рут, чей сын страдает от наркотической зависимости, Элизы, которая пытается смириться со смертью ребёнка, Лары, столкнувшейся с дилеммой незапланированной беременности. Каждая из них потеряла любимого человека и не знает, как жить дальше. Пути женщин пересекаются у знаменитого медиума Шико Хавьера — человека, способного заглянуть за грань смерти и дать им возможность последний раз связаться с умершими.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Глаубер Филхо, Халдер Гомес
 Продюсеры: Luis Eduardo Girão, Амори Кандидо, Флавиу Феррейра, Sidney Girão, Рик Халперн, Леонардо Лил, Джерсон Сангинитто
 Сценарист: Глаубер Филхо, >Emmanuel Nogueira, Marcel Souto Maior
 Композитор: Флавиу Вентурини
 Оператор: Карина Сангинитто
 Хуждожник: Фабио Васконцелос

Награды 
 2011 — Los Angeles Brazilian Film Festival, US — лучшая актриса второго плана ().
 2011 — Prêmio Contigo Cinema, Brazil (выбор зрителей) — лучшая актриса второго плана ().

Номинации 
 2011 — Prêmio Contigo Cinema, Brazil (выбор жюри) — лучшая актриса второго плана ().

Ссылки 
 

Фильмы Бразилии 2011 года